Вадис, Александр Анатольевич  (1906—1968) — советский контрразведчик, заместитель министра государственной безопасности Украинской ССР, генерал-лейтенант. 
 Вадис, Дэн (1938—1987) — американский актёр и культурист.

См. также 
 Домине-Кво-Вадис — небольшая церковь на юго-востоке Рима на Аппиевой дороге.